Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Raúl Ramírez e Pavel Složil che hanno battuto in finale Paolo Bertolucci e Adriano Panatta 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez /  Pavel Složil (campioni)
 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (finale)

 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (primo turno)
 Ismail El Shafei /  Billy Martin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1981